La densité correspond en général à un nombre d’éléments par unité de surface, de volume ou de masse. La définition de la densité énergétique (ou densité d’énergie) dépend du contexte.

Sciences et techniques

Électronique et télécommunications 
 la densité de courant d'un matériau conducteur représente la quantité de courant circulant à travers une surface (A/m²),
 la densité spectrale de bruit est un paramètre utilisé pour définir le niveau de bruit d'un système électronique.

Mathématiques 
Le concept de densité, en mathématiques, peut s’appliquer aux notions suivantes :
 en théorie des graphes, la densité d'un graphe correspond à la proportion de ses liens relativement au total de liens possibles,
 la densité de probabilité est une fonction qui décrit la probabilité d'un événement dans un espace donné (c'est un cas particulier de la notion de mesure à densité),
 en topologie, on définit les notions de partie dense et d'ensemble nulle part dense,
 en théorie des ordres, on définit une autre notion de partie dense et d'ordre dense,
 en théorie des nombres, on parle de la densité asymptotique d'un ensemble d'entiers.
 en géométrie différentielle, il est question d'une densité sur une variété différentielle.

Physique 
 la masse volumique, autrement nommable "densité volumique de masse", rapport entre la masse d'un volume de matière et ledit volume de matière,
 la densité est le rapport entre la masse d'un volume de matière et la masse du même volume d'une matière de référence, cette dernière étant généralement l'eau (pour les liquides et les solides) ou l'air (pour les gaz),
 la densité apparente ou masse volumique en vrac ou apparente est une mesure de la masse de plusieurs particules d'un solide granulaire ou d'une poudre divisée par le volume total qu'elles occupent, 
 la densité vraie ou masse volumique vrai ou réelle est la masse volumique des particules qui composent un solide granulaire ou une poudre, elle est mesurée par la pycnométrie à gaz,
 la densité numérique, ou densité volumique, est le nombre d'éléments par unité de volume,
 la densité de charge est le nombre de charges électriques par unité de volume,
 la densité spectrale et en particulier la densité spectrale de puissance,
 densité optique, 
 densité critique,
 paramètre de densité en cosmologie,
 densité d'états électroniques pour le nombre d'états électroniques compris dans l'intervalle d'énergie considéré,
 densité énergétique (surface) pour la quantité d'énergie par unité de surface,
 densité surfacique de puissance,
 densité volumique de puissance,
 densité massique d'énergie,
 densité d'énergie pour l'énergie par unité de volume en un point,
 densité électronique.
 dans l'industrie du bois, la densité basale est le rapport de la masse de l'échantillon anhydre à son volume à l'état de saturation.

Sciences humaines et sociales

Géographie 
 la densité de population représente le nombre d'individus par unité de surface en démographie ou en biologie des populations.

Urbanisme 
 la densité désigne en urbanisme un nombre d'éléments par unité de surface, par exemple la densité de logements, la densité d'emplois, la densité de services d'un tissu urbain.

Philosophie 
 la densité se réfère à la considération simultanée d’un potentiel et de l’usage qui en sera fait.

Articles connexes